Рио-Бранко:
 Барон Рио-Бранко — титул бразильского политика и дипломата Жозе Мария да Силва Параньос (1845—1912)
 Рио-Бранко — учебный институт по подготовке специалистов в области международных отношений и дипломатов в Бразилии (г. Бразилиа).
 Рио-Бранко — город в Уругвае.

См. также 
 Риу-Бранку